Feßler ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Feßler (1908–1979), deutscher Volkswirt 
 Hans Feßler (1896–1973), österreichischer Architekt
 Ignaz Aurelius Feßler (1756–1839), ungarischer Geistlicher
 Ingo Feßler (1925–1982), österreichischer Architekt
 Johann Baptist Feßler (auch Fessler; 1803–1875), österreichischer Bildhauer
 Joseph Feßler (1813–1872), römisch-katholischer Theologe und Bischof von St. Pölten
 Karl Feßler (1931/32–2010), deutscher Politiker (CDU)
 Othmar Feßler, deutscher Staatsbeamter und Wirtschaftshistoriker
 Ulrich Feßler (1935–1987), österreichischer Architekt

Siehe auch:
 Fessler
 Fässler